Нижче наведено список 84 муніципалітетів провінції Кампобассо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кампобассо